

Sigle 
 2 dimensioni – bidimensionalità

Codici 
 2D – codice vettore IATA di Aero VIP

Informatica 
 Computer grafica 2D

Personaggi 
 2D – membro "virtuale" del gruppo musicale Gorillaz